Rufino puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Rufino, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina;

Nombre 
 Rufino, nombre de pila de varón:

Religión 
 Rufino de Aquilea (345-411), uno de los primeros escritores cristianos y uno de los llamados Padres de la Iglesia;
Santos
 Rufino de Ancira, santo (mártir) italiano - Festividad: 4 de septiembre;
 Rufino de Asís (†238), santo (mártir) italiano - Festividad: 11 de agosto;
 Valerio y Rufino (†287), santo (mártir) - Festividad: 14 de junio;
 Rufino, santo (mártir) - Festividad: 7 de abril;
 Rufino, santo (sacerdote) - Festividad: 19 de agosto;
 Rufino (†250), santo (mártir) - Festividad: 28 de febrero;

Otros 
 Rufino, prefecto pretorio del emperador Arcadio;
 Rufino Bauzá (1791-1854), militar y político uruguayo;
 Rufino Cossío (1820-1887), político argentino;
 Rufino de Elizalde (1822–1887), político y diplomático argentino;
 Rufino Hernández (1974-), jinete de rodeo chileno;
 Rufino Solano (1838–1913), militar argentino;
 Rufino Tamayo (1899-1991), pintor mexicano;
 Rufino Torrico (18??-1???), político peruano - alcalde de Lima (s. XIX);
 Vetio Rufino, cónsul romano en el 323.

Desambiguaciones de nombre y apellido